Ло́рен Нико́ль Ло́ндон (; 5 декабря 1984, округ Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса и фотомодель.

Биография

Ранние годы 
Лорен Николь Лондон родилась 5 декабря 1984 года в округе Лос-Анджелес в семье еврея и афроамериканки.

Некоторое время Лорен обучалась в «Palisades Charter High School», а позже перешла на домашнее обучение.

Карьера 
Лорен начала карьеру в 2004 году.

Личная жизнь 
В 2008—2009 годы Лорен встречалась с музыкантом Лил Уэйном, от которого у неё есть сын — Кэмерон Сэмюэль Эри Картер (род. 09.09.2009).

С 2013 года Лорен встречалась с рэпером Nipsey Hussle, от которого у неё есть сын — Кросс Асдом (род. 31.08.2016). 31 марта 2019 года 33-летний Nipsey Hussle был застрелен.

Фильмография

Кино 
 2006 — Вне закона — Эрин «Нью Нью» Гарнетт
 2009 — Ночь с Бет Купер — Кэмерон «Кэмми» Элкотт
 2009 — Доставка завтра авиапочтой — Иви
 2009 — Красивые волосы — играет саму себя
 2011 — Большая счастливая семья Мэдеи — Рене
 2013 — Выдача багажа — Шири Мур
 2016 — Идеальный выбор — Джинджер

Телевидение 
 2006 — Все ненавидят Криса — Мона (1 серия)
 2007 — Красавцы — Келли (2 серии)
 2007 — Рождество — Мелани «Мэл» Уитфилд
 2008-2009 — 90210: Новое поколение — Кристина Ворси (3 серии: «That Which We Destroy», «Hello, Goodbye, Amen» и «Help Me, Rhonda»)
 2009 — Семейство Кардашян — играет саму себя (1 серия)
 2011 — Свободные леди — Шелли
 2011 — Рид между строк — Джентри (2 серии)
 2013-2015 — Игра — Кира Уитакер (сезоны 6-9)
 2017 — Бунтарка — Ким

Видеоклипы 
 Pharrell feat. Jay-Z — «Frontin»
 Ludacris feat. Shawnna — «Stand Up»
 Young Gunz feat. Swizz Beatz — «Set it Off»
 Common feat. Lily Allen — «Drivin' Me Wild»
 Ne-Yo — «Miss Independent»
 Major Lazer — «Scare Me»
 E3 & Redman — «Ride»
 Snoop Dogg feat. Pharrell — «Drop It Like It’s Hot»
 Pharrell feat. Charlie Wilson and Snoop Dogg — «That Girl»
 T.I. — «What You Know»
 Nicki Minaj — «Good form»

Примечания

Ссылки